Маргарета фон Клеве () е името на:

 Маргарета фон Клеве († 1251), дъщеря на Дитрих IV/VI фон Клеве, съпруга на Ото II фон Гелдерн
 Маргарета фон Клеве (~1310–след 1348), дъщеря на Дитрих VII фон Клеве, съпруга на Адолф II фон Марк
 Маргарета фон Клеве (Тюрингия) († сл. 1386), дъщеря на Дитрих II фон Клеве, съпруга на Лудвиг III от Тюрингия
 Маргарета фон Клеве (1375-1411), дъщеря на Адолф III фон Марк, съпруга на Албрехт I фон Щраубинг-Холанд
 Маргарета фон Клеве (1416–1444), дъщеря на Адолф II фон Клеве-Марк, съпруга на Вилхелм III фон Бавария-Мюнхен и на Улрих V фон Вюртемберг

Вижте също 
 Маргарита